А́нна Яно́вская:
  (род. 1980) — украинская поэтесса, эссеистка, переводчица.
 Яновская, Анна Львовна (род. 1971) — российская киноактриса.
 Яновская, Анна Святославовна (род. 1996) — российская, венгерская фигуристка (танцы на льду).